Hammer Kirche Schule, een school in Hamburg
Hammer Kirche (metrostation), een station van de Hamburgse metro